Meadowdale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Meadowdale (Georgia)
 Meadowdale (New York)
 Meadowdale (Pennsylvania)
 Meadowdale (Virginia)
 Meadowdale (Washington)
 Meadowdale (West Virginia)